Крупнейшим городом Гвинеи является столица и крупнейший порт страны Конакри, расположенная на берегу Атлантического океана. Другой крупный порт — Комсар, специализируется на вывозе бокситов. Остальные крупные города расположены в глубине территории страны.

Список городов Гвинеи

Ссылки 
 Национальное бюро статистики Гвинеи
 mongabay.com: Численность населения городов Гвинеи
 citypopulation.de: Численность населения городов Гвинеи

 
Гвинея
Списки:Гвинея